Dit is een lijst van restaurants in de regio Amsterdam in de provincie Noord-Holland die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

Twee sterren 
 &moshik
 Aan de Poel (Amstelveen)
 Ciel Bleu
 La Rive
 Spectrum
 Ron Blaauw (Ouderkerk aan de Amstel)
 Vermeer
Bord'Eau

Eén ster 
 Adrian
 Apollo
 Auberge
 De Boerderij
Bolenius
 Christophe
 Deyselhof (Landsmeer)
 Dikker & Thijs
 Echoput
 Excelsior
 De Graaf
 Gravenmolen
 Halvemaan
 De Hoop Op d’Swarte Walvis (Zaandam)
 Lastage
 Ile de France (Amstelveen)
 De Kersentuin
 Molen de Dikkert
 Klein Paardenburg (Ouderkerk aan de Amstel)
 Le Restaurant
 Sazanka
 Sichuan Food
 Sinne
 De Trechter
 Vinkeles
 Van Vlaanderen
 Yamazato

Kaart 

Michelinster